

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Подавление Синаххерибом восстания в Киликии наместника Кируа.

Китай 
 16-й год по эре правления луского князя Хуань-гуна.
 В 1 луне луский гун собрал съезд чжухоу в Цао (присутствовали князья Лу, Сун, Цай и Вэй), решили напасть на Чжэн и вернуть власть Ли-гуну (по гл.14 «Ши цзи», съезд проходил в Цзинь, по гл.33 и «Чуньцю» — в Цао), в 4 луне войска союзников (князья Лу, Сун, Вэй, Чэнь, Цай) вошли в Чжэн.
 Союзники не добились успеха и отошли из Чжэн, но сунский князь послал отряд для защиты Ли-гуна в Ли. В 7 луне луский гун вернулся из похода.
 Зимой был построен город в Сян.
 У чжоуского Чжуан-вана родился сын Туй.
 В Чжэн Цзи-чжун женился на матери Ху (Чжао-гуна), происходившей из Дэн.
 (по гл.37 «Ши цзи» и «Чуньцю» — 696 год, по гл.14 — 697 год) Левый и правый гунцзы подняли мятеж против вэйского князя Хуэй-гуна (Шо). В 11 луне гун бежал в Ци, у власти поставили младшего брата Цзи Цянь-моу (эра правления 696—689?688?).

См. также

Примечания